

Geografia 
 Perná – in tedesco Bergen, comune della Repubblica Ceca del distretto di Břeclav nella Moravia Meridionale
 Pernå – ex comune finlandese della regione dell'Uusimaa

Persone
 Alfredo Perna (1918-1988) – partigiano italiano
 Armando Perna (1981) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Claudia Perna (1994?) – concorrente della nona edizione del Grande Fratello
 Dominic Perna (1977) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Edoardo Perna (1918-1988) – politico e partigiano italiano
 Giancarlo Perna (1940) – giornalista italiano
 Giuseppe Perna (1885–...) – ciclista su strada italiano
 Graziella Perna (1944) – tennista italiana
 Pietro Perna (1519-1582) – tipografo italiano

Altro
 'Ndrina Perna – cosca malavitosa della ndrangheta calabrese di Cosenza
 Perna. Famiglia originaria di Valencia (Spagna), giunse in Sicilia (Siracusa e Catania) con i Re aragonesi al tempo di Federico III (1296-1337).